Guayabal de Síquima kan syfta på:

Colombia 

 Guayabal de Siquima (kommun i Colombia), Cundinamarca, 
 Guayabal de Síquima (ort i Colombia), Cundinamarca,